Internazionali d’Italia 2021 (kobiety) – turniej tenisowy kobiet
 Internazionali d’Italia 2021 (mężczyźni) – turniej tenisowy mężczyzn